Ullmark ist der Name von

 Jan Ullmark, schwedischer Eiskunstläufer und -trainer
 Gösta Ullmark, schwedischer Mediziner
 Linus Ullmark (* 1993) ist ein schwedischer Eishockeytorwart